Corn Island était une île sur la rivière Ohio (Kentucky)
 Les Îles du Maïs sont deux îles du Nicaragua,